Holice (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië.
 Holice (Slowakije), een gemeente in Slowakije.
 Holice (Olomouc), een wijk in de Tsjechische stad Olomouc.